Sezonul 2003-04 al A PFG a fost câștigat de Lokomotiv Plovdiv.

Clasament

Referințe 
 

Sezoane A PFG
A PFG